

Personen
 Bert Cameron (1959), Jamaicaans atleet
 David Cameron (1966), Brits politicus, premier van 2010-2016
 James Cameron (1954), Canadees filmregisseur
 Julia Margaret Cameron (1815-1879), Brits fotografe
 Kenneth M. Cameron (1967), Amerikaans botanicus en orchideeënexpert
 Kirk Cameron (1970), Amerikaans acteur en evangelist
 Arjette Cameron (1965), Nederlands schaakkampioene en tweelingzus van Pernette Cameron
 Pernette Cameron (1965), Nederlands schaakkampioene en tweelingzus van Arjette Cameron
 Peter Cameron (1847-1912), Brits entomoloog
 Cameron Cartio, Zweeds popartiest uit Iran
 Verney Lovett Cameron, Brits ontdekkingsreiziger

Plaatsen in de Verenigde Staten
Cameron (Arizona)
Cameron (Californië)
Cameron (Illinois)
Cameron (Iowa)
Cameron (Louisiana)
Cameron (Missouri)
Cameron (New York)
Cameron (North Carolina)
Cameron (Oklahoma)
Cameron (South Carolina)
Cameron (Texas)
Cameron (West Virginia)
Cameron (Wisconsin)

Overig
 Cameron Highlands, Cameron-hooglanden in Maleisië